Vroom peut désigner :
 Cornelis Vroom (1591–1661) : peintre néerlandais
 Frederick Vroom (1857-1942) : acteur canadien
 Hendrick Cornelisz Vroom (1566–1640) : peintre néerlandais
 Victor Vroom (1932-) : professeur à Yale
 Vroom : jeu vidéo